Бертранд има више значења:
 Бертранд (Мисури)
 Бертранд (Небраска)